Евге́ний Дми́триевич Теря́ев (14 декабря 1934, Фергана, Узбекская ССР — 10 февраля 2012, Москва, Российская Федерация) — советский и российский учёный в области теории автоматического управления, член-корреспондент АН СССР (1987).

Биография 
В 1958 г. окончил Московский авиационный институт.

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой автоматических систем факультета кибернетики МИРЭА. Главные направления научной деятельности: теория автоматического управления нестационарных систем и адаптивных цифровых систем управления.

В 1987 г. был избран членом-корреспондентом АН СССР, с 1991 г. — РАН по отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления. Избирался заместителем главного учёного секретаря Президиума РАН.

Похоронен в Москве на Введенском кладбище (8 уч.).

Из библиографии 
 Анализ процессов в непрерывных и дискретных нестационарных линейных системах : Учеб. пособие / Е. Д. Теряев; Моск. ин-т радиотехники, электрон. и автоматики. — М. : МИРЭА, 1985 (1986). — 82 с.
 Цифровые системы и поэтапное адаптивное управление / Е. Д. Теряев, Б. М. Шамриков; Рос. акад. наук. Ин-т машиноведения им. А. А. Благонравова. — М. : Наука, 1999. — 329, [1] с. : ил.; 22 см; ISBN 5-02-002495-3

Примечания

Ссылки 
 
 Евгений Дмитриевич Теряев на сайте "Космический мемориал"

Механики России
Выпускники Московского авиационного института
Сотрудники ИМАШ АН СССР 
Сотрудники ИМАШ РАН
Преподаватели РТУ МИРЭА
Похороненные на Введенском кладбище
Сотрудники ГосНИИ АС